Iván Pardo puede hacer referencia a:
Iván Pardo Lázaro, baloncestista español.
Iván Marcelo Pardo Cordova, futbolista chileno.